Marvel est un mot anglais calqué sur le français .

Le nom Marvel peut désigner :
 Marvel Entertainment, groupe de médias américain possédant :
 Marvel Comics, éditeur de bande dessinée.
 Marvel Mystery Comics premier titre de cette maison d'édition
 Sa filiale anglaise Marvel UK (créée en 1972)
 Marvel Studios, société de production cinématographique 
 Marvel Television, société de production télévisuelle
 Marvel Animation, société de production de films et de séries animés
 Plusieurs revues :
 Marvel, publiées par les éditions Lug de 1970 à 1971.
 Marvel, publiée par Panini.
 La franchise Marvel France :
 Semic de la fin des années 1960 à 1996
 Panini depuis.

Voir aussi
 , Miss Marvel, nom de plusieurs super-héros.
 Marvel Boy, nom de plusieurs super-héros.

Patronyme 

 Kate Marvel, climatologue et rédactrice scientifique américaine